A Mais Algarve ou +Algarve é uma Associação sem Fins Lucrativos, com o objectivo de divulgar a região do Algarve e das suas particularidades em termos culturais, sociais, económicos, empresariais, académicos, entre outros considerados relevantes para dar a conhecer esta região “plantada à beira-mar”, em Portugal e no Mundo. 

Este projecto envolve diversas pessoas, de diferentes origens e com diferentes formações académicas, mas todas elas com um denominador comum: no passado e no presente estão ou estiveram ligados a vários projectos de radiodifusão e comunicação social, de âmbito regional, nacional e internacional.

A Mais Algarve faz a cobertura de diversos eventos por todo o Algarve, a pedido das próprias autarquias, associações desportivas, culturais, ou outras, ou por iniciativa própria, colocando as respectivas notícias no seu site, tanto em formato texto, vídeo e fotografia na sua Galeria de Fotos, ou na própria noticia. Acompanhamos o que de mais importante acontece no Algarve e que geralmente não merecem a atenção dos media tradicionai.

Crónicas 
 Solta Mente - Autoria: Selma Nunes
 Tempo de Crónicas - Autoria: Ireneu Vidal da Fonseca, Massachusetts EUA

Informação 
Para além das noticias em direto e em atualização constante e restante conteúdo, o site disponibiliza ainda uma vasta galeria de vídeos, quer de diretos (em live streaming, em multiplataforma) quer de reportagens, um pouco de toda a Região do Algarve

Participação do Público 
Uma das características da Mais Algarve é a participação do público através de e-mail ou num dos canais digitais e sociais existentes. Mail: info@maisalgarve.pt

Canais Digitais e Sociais da Mais Algarve 
 
 
 
Página do Twitter
Página do Instagram

Associações de Portugal
Rádio de Portugal